TCN steht für
 den ICAO-Code der Thomas Cook Aviation
 Terrestrial Cosmogenic Nuklides, siehe TCN-Datierung
 Tetracycline
 The Comedy Network, ein Fernsehsender in Kanada
 The Country Network
 Third Country National, Drittstaatenbürger
 TCN-9, ein Fernsehsender in Sydney
 Train Communication Network
 Transportation Communications Newsletter
 das Technologie Centrum Nordwest in Schortens

Abkürzung